Spassky peut faire référence à :

Personnalités 
 Boris Spassky, joueur d'échecs russe ;
 Grigory Spassky (1783-1864), explorateur et historien russe ;
 , scientifique, ingénieur et entrepreneur russe.

Lieux 
, nom de plusieurs districts de Russie,
, nom de plusieurs localités rurales de Russie.